NEW steht als Abkürzung für:
 Neufundland, historischer Commonwealth-Games-Ländercode (1930–1934)
 New European Championship Wrestling, eine in Deutschland gegründete und ansässige Wrestling-Liga
 NEW Nordeifelwerkstätten, Unternehmen im Kreis Euskirchen für Menschen mit Behinderung
 New Orleans Lakefront Airport USA nach dem IATA-Code
 Next Entertainment World, südkoreanische Filmproduktionsgesellschaft
 Niederrhein Energie und Wasser, siehe NEW AG

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Neustadt an der Waldnaab

New steht für:
 New (Album), 16. Solo-Studioalbum von Paul McCartney

Personen:
 Anthony New (1747–1833), US-amerikanischer Politiker
 Giles New, britischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Hannah New (* 1984), britische Schauspielerin und Model
 Harry S. New (1858–1937), US-amerikanischer Politiker
 Jeptha D. New (1830–1892), US-amerikanischer Politiker
 John C. New (1831–1906), US-amerikanischer Jurist, Bankier, Verleger und Politiker
 Way-sung New (1892–1937), chinesischer Mediziner

new steht für:
 Sprachcode für Newari in Nepal nach ISO 639

Siehe auch:

 Neu, News, Novus – verwandte Wörter

NEW